Prinsessan Sofia kan syfta på:

Personer
 Prinsessan Sofia (1984–), prinsessa av Sverige och hertiginna av Värmland, gift med prins Carl Philip.
Sofia av Sverige (1801) (1801–1865), dotter till kung Gustav IV Adolf av Sverige och drottning Fredrika.
Prinsessan Sofia av Storbritannien (1777–1848), dotter till kung Georg III av Storbritannien och Charlotte av Mecklenburg-Strelitz.
Sofia Albertina av Sverige (1753–1829), dotter till kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika.
Hedvig Sofia av Sverige (1681–1708), dotter till Karl XI av Sverige och drottning Ulrika Eleonora.
Sofia Eriksdotter av Sverige (död 1241), dotter till kung Erik Knutsson av Sverige och drottning Rikissa.

Fartyg
Prinsessan Sophia Albertina (1764) – ett svenskt 60-kanoner linjeskepp, byggt 1764